Ша́пер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Шапер, Дейв (род. 1973) — новозеландский гребец.
 Шапер, Карл (1828—1886) — немецкий учёный-филолог, педагог.
 Шапер, Фриц (1841—1919) — немецкий скульптор и медальер.